CRS peut signifier :
 Aéroport municipal de Corsicana, au Texas, selon le code AITA ;
 cas régime singulier, en linguistique
 Child Rebel Soldier, un groupe américain de Hip Hop composé de Kanye West, Lupe Fiasco et Pharrell Williams ;
 chirurgie de réattribution sexuelle, une opération chirurgicale pour les personnes transgenres ;
Commercial Resupply Services, un contrat de la NASA avec des entreprises privées pour le ravitaillement de la Station spatiale internationale ;
 Compagnies républicaines de sécurité, un corps de la Police nationale française ; le sigle apparaît, en référence aux Compagnies républicaines de sécurité, dans des titres d’œuvres ;
 CRS=Détresse, une bande dessinée française de Achdé et Erroc ;
 CRS, une chanson des Wriggles parue sur l’album Tant pis ! Tant mieux ! ;
 compte-rendu sommaire ;
 condition de rayonnement de Sommerfeld, en électromagnétisme ;
 Congressional Research Service (en français, Service de recherche du Congrès), une agence américaine et think tank du Congrès des États-Unis ;
 Contactless Registry Services, un concept de GlobalPlatform permettant de donner à un utilisateur le moyen de contrôler une application prioritaire sur une carte à puce sans contact ;
 Croix-Rouge suisse ;
 Catholic Relief Services, une association humanitaire de l'église catholique des États-Unis, fondée en 1943, et membre de Caritas Internationalis.

crs peut signifier :
 créole seychellois, une langue selon le code ISO 639-3 ;
 cours, dans un curriculum vitæ, mais aussi dans une adresse postale (par exemple, le cours Grandval à Ajaccio).